Span (dieren), twee of meer trekdieren die samen zijn aangespannen
Lineair omhulsel, de verzameling van alle lineaire combinaties
emulgatoren op basis van sorbitaanesters, zoals Polysorbaat 20
een oude lengtemaat; zie Hand
<span> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen

Zie ook 
Woedensspanne